Анкоридж:

 Анкоридж — город в штате Аляска, США.
 Анкоридж — главный аэропорт штата Аляска, США.
 Десантные корабли-доки типа «Анкоридж» — серия из 5 американских десантных кораблей-доков, построенных с 1965 по 1972 год.